Чемпионат Туркмении по боксу — спортивное соревнование по боксу среди любителей, ежегодно проводимое Федерацией бокса Туркмении.

Чемпионаты Туркмении по боксу среди мужчин

Чемпионаты Туркмении по боксу среди женщин

См. также 
 Список туркменских боксёров
 Кубок мира по боксу
 Чемпионат мира по боксу
 Чемпионат СССР по боксу

Примечания 

Соревнования по боксу
Боксёры Туркменистана
Чемпионы Туркменистана по боксу